Electric Wizard — британская дум метал-группа, образованная в 1993 году в Дорсете, Англия, вокалистом и автором песен Джастином Оборном, и исполняющая дум-метал с элементами стоунер- и сладж-метала и текстами в основном оккультной тематики. Такие альбомы как Come My Fanatics... и Dopethrone считаются классическими в своём жанре, а Electric Wizard выделяется как одна из основополагающих групп на дум/стоунер-метал-сцене.

В 2003 году двое участников первого состава, Тим Бэгшоу и Марк Грининг покинули Electric Wizard и образовали Ramesses.

Участники

Текущий состав 
 Джас Оборн — гитара, вокал (с 1993)
 Лиз Бакингем — гитара, клавишные (с 2003)
 Клэйтон Берджесс — бас-гитара (с 2014)
 Саймон Пул — ударные (с 2012)

Бывшие участники 
 Тас Даназоглоу — бас-гитара (2008—2012)
 Шон Раттер — ударные (2006—2012)
 Роб Аль-Исса — бас-гитара (2003—2008)
 Тим Багшоу — бас-гитара (1993—2003)
 Марк Гринин — ударные (1993—2003)
 Джастин Гривз — ударные (2003—2006)
 Гленн Чарман — бас-гитара (2012—2014)

Временная шкала

Дискография

Студийные альбомы 
Все альбомы группы выпущены лейблом Rise Above Records.
 1995: Electric Wizard
 1997: Come My Fanatics...
 2000: Dopethrone
 2002: Let Us Prey
 2004: We Live
 2007: Witchcult Today
 2010: Black Masses
 2014: Time to Die
 2017: Wizard Bloody Wizard

EPs

Компиляции 
 1999 — Come My Fanatics…Electric Wizard (Rise Above)
 2006 — Pre-Electric Wizard 1989—1994 (Rise Above)

Примечания

Ссылки 
 Electric Wizard @ Rise Above Records
 Electric Wizard @ MySpace
 Electric Wizard @ MusicMight
 Electric Wizard/Pod People, дневники австралийского тура
 Electric Wizard — Интервью с Джастином Оборном

Рок-группы Великобритании
Стоунер-метал-группы
Дум-метал-группы Великобритании
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1993 году
Квартеты